Die Comarca Berguedà liegt in der Provinz Barcelona der Autonomen Gemeinschaft von Katalonien (Spanien). Der Gemeindeverband hat eine Fläche  km² und  Einwohner ().

Lage 
Der Gemeindeverband liegt im nordöstlichen Teil Kataloniens, er grenzt im Norden an die Comarca Cerdanya, im Osten an Ripollès und Osona, im Süden an Bages und im Westen an Solsonès und Alt Urgell. Zusammen mit den Comarcas Anoia, Bages, Osona und Solsonès bildet die Region das Territorium Comarques Centrals. Die Stadt Barcelona liegt etwa 80 km südsüdöstlich.

Der nördliche Teil des Landkreises, das Alt Berguedà (deutsch: Oberes Berguedà), liegt in der Hochgebirgsregion der Pyrenäen. Die Serra del Cadí () bildet eine natürliche Grenze zum Hochtal der Cerdanya. In der Sierra del Cadí befindet sich auch der bereits 1983 gegründete Parc Natural del Cadí-Moixeró mit einem der charismatischen Berge der Pyrenäen: Die Doppelgipfel des Pedraforca (). Bei Castellar de n’Hug in  Höhe entspringt der Fluss Llobregat, der die ganze Comarca von Nord nach Süd durchfließt und die Lebensader des Kreises darstellt. Kurz vor der Hauptstadt Berga wird der Llobregat in einer Talsperre, der Pantà de la Baells, zu einem langen See mit einer Kapazität 109,5 hm³ aufgestaut. Der 1976 erbaute 102 m hohe Damm dient der Trinkwasserversorgung Barcelonas und der Stromgewinnung.
Der südliche Teil des Landkreises, das Baix Berguedà (deutsch: Unteres Berguedà), liegt in der Ebene der zentralkatalanischen Senke. Dort befindet sich auch die Hauptstadt Berga, sie liegt fast exakt im Zentrum der Comarca.

Sehenswürdigkeiten 
Von den etwa 80 romanischen Kirchen, die man in der Comarca findet, sind Sant Quirze de Pedret (4 km von Berga), Sant Vicenç in Obiols, Santa Maria (bei Avià), Sant Miquel de Lillet (2 km von La Pobla de Lillet) und San Juan de Cornudell bei Castellar de N’Hug von besonderem Interesse.

Wirtschaft 
Bis vor wenigen Jahren spielte der inzwischen in der Krise befindliche Bergbau eine wichtige Rolle. Die traditionelle Viehzucht, Land- und Forstwirtschaft wird fast nur noch im Nebenerwerb betrieben. Von zunehmender Bedeutung ist der Tourismus für Wanderer, Bergsteiger und Skifahrer. Nur 14 km von Berga entfernt liegt das Skigebiet Rasos de Peguera ().

Dolmen 
Der Dolmen von Molers (auch Dolmen von Cal Xisquet de Maçaners genannt) in Saldes ist einer der wichtigsten und der nördlichste in der Region Berguedà. Es wurde 1920 ausgegraben. Die Funde datieren den Dolmen auf etwa 1500 v. Chr., in die mittlere Bronzezeit.

Gemeinden

Siehe auch 
 Liste der Comarques Kataloniens

Weblinks 

 Webseite der Comarca (katalanisch)
 Gemeindeverband (katalanisch, spanisch, englisch, deutsch, französisch, italienisch)
 Berguedà Turisme (katalanisch, spanisch, englisch, französisch) 
 Alt Berguedà Turisme (katalanisch, spanisch, englisch, französisch)
 gencat-Turisme (katalanisch, spanisch, englisch, deutsch, französisch)

Comarca in Katalonien
Provinz Barcelona